Lappenküper ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Lappenküper (* 1998), deutsche Basketballspielerin
 Ulrich Lappenküper (* 1959), deutscher Historiker und Hochschullehrer